Сталиниа́на — совокупность произведений музыкального, изобразительного и других искусств, а также кинематографии, прозы и поэзии, посвящённых советскому государственному и партийному деятелю Иосифу Сталину или связанных с его личностью.
 Сталиниана (филателия) — совокупность предметов филателии (знаков почтовой оплаты, почтовых карточек, штемпелей и пр.), посвящённых советскому государственному и партийному деятелю Иосифу Сталину или связанных с его личностью.

См. также 
 Лениниана (значения)